Pierre Rolland (chef-kok) - Frans chef-kok van het Ierse The Russel Hotel
 Pierre Rolland (wielrenner) - Frans wielrenner
 Pierre-Alexis Rolland - Belgisch golfer